Cimarron River ist der Name von drei Flüssen im Südwesten der Vereinigten Staaten. 

 Der Cimarron River (Arkansas River) entspringt im Nordosten New Mexicos und fließt über 1100 km durch Oklahoma, Colorado, Kansas und wieder Oklahoma, wo er in den Arkansas River mündet;
 der Cimarron River (Canadian River) entspringt im ebenfalls im Nordosten New Mexicos und mündet nach etwa 50 km in den Canadian River;
 der Cimarron River (Gunnison River) ist ein kurzer Zufluss zum Gunnison River in Colorado.